Municipio de Miami puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Miami (condado de Cass, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Miami (condado de Miami, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Miami (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Miami (condado de Clermont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.
 Municipio de Miami (condado de Greene, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Miami (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Miami (condado de Logan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Miami (condado de Montgomery, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Miami (condado de Saline, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saline.